Andrzej Dembicz – profesor tytularny, latynoamerykanista
 Katarzyna Dembicz – pracownik naukowy, latynoamerykanista, córka Andrzeja Dembicza